Día de la ira puede referirse a:
Día del Juicio, el concepto escatológico.
Dies Irae, el himno latino del siglo XIII.
Days of Rage, el movimiento social estadounidense de 1969.
Youm el ghadab (الغضب), expresión árabe traducible como "día de la ira", que además de utilizarse tradicionalmente para el concepto islámico equivalente al Día del Juicio judeocristiano, se ha usado recientemente para denominar a la revuelta inicial de algunos movimientos sociales en países árabes en el contexto de la denominada Primavera Árabe:
Incidentes en Egipto del 25 de enero de 2011, el inicio de la Revolución egipcia.
Incidentes en Baréin del 14 de febrero de 2011, el inicio de la Rebelión en Baréin de 2011-2012.
I giorni dell'ira, la película italiana (Tonino Valerii, 1967).
Vredens dag, la película danesa (Carl Theodor Dreyer, 1943), precedente de Las brujas de Salem (Arthur Miller, 1952).
Days of Wrath, la película estadounidense (Jeffrey Dean Morgan y Laurence Fishburne, 2008).

Notas